Overboard (títol en català: Home a l'aigua), pel·lícula estatunidenca de 1987 dirigida per Garry Marshall i protagonitzada per Goldie Hawn i Kurt Russell.
 Overboard (pel·lícula de 2018), pel·lícula estatunidenca dirigida per Rob Greenberg i protagonitzada per Eugenio Derbez i Anna Faris.